Rutilianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Iulius Messala Rutilianus, römischer Politiker 
 Publius Mummius Sisenna Rutilianus, römischer Politiker